Заседание:
 Заседание — это совещание или собрание, посвящённое обсуждению каких-либо вопросов и решению проблем.
 Судебное заседание
 Пленарное заседание
 Заседание парламента